Джепба́ров () туркменская фамилия. Известные носители:

 Джепбаров, Рахимберды — президент «Туркменвнешэкономбанка».
 Джепбаров, Сахи (1905—1978) — туркменский певец, дутарист, бахши, композитор и педагог.